Сан Хенаро има више значења:

 Сан Хенаро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хенаро (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хенаро (Мама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику